Katmai ist

der Name des Vulkans Mount Katmai
der Name des Katmai-Nationalparks in Alaska
der interne Projektname für den ersten Pentium-III-Mikroprozessor von Intel
der Codename für Microsofts SQL Server 2008